Las Fuentes puede referirse a:

Toponimia

En España 
 Las Fuentes (C.P. 09588), localidad de la provincia de Burgos;
 Las Fuentes (C.P. 12579), localidad de la provincia de Castellón;
 Las Fuentes de San Pedro (C.P. 42174), localidad de la provincia de Soria;
 Las Fuentes, distrito de la ciudad de Zaragoza;
 Las Fuentes, barrio de la ciudad de Zaragoza;
 Las Fuentes, partida de la ciudad de Villena.